Vorderholz ist der Name folgender Orte:

 Vorderholz (Fröhnd), Ortsteil von Fröhnd, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Vorderholz (Prem), Ortsteil von Prem, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Vorderholz (Gemeinde Waidhofen), Ortslage der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich
 Vorderholz (Gemeinde Sankt Lorenz), Ortslage von Sankt Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich